

Санаторний — селище, Алатирський район, Чувашія
 Санаторний — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Санаторний — селище, Єткульський район, Челябінська область

Див. також 
 Санаторне